Lotaryngia (fr. Lorraine) – kraina historyczna i region we Francji
 Lorraine –  szkocka moneta testonowa bita w latach 1558-1661
 Lorraine – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec
Miejscowości w USA:
 Lorraine – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Lorraine – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Lorraine – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Lorraine (ang. Lorraine Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Lorraine (ang. Lorraine Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey